Újezdec u Luhačovic označuje tyto objekty:
 Újezdec (Uherský Brod), část města Uherský Brod
 Újezdec u Luhačovic (nádraží), železniční stanice v Uherském Brodě